Název Horná Lehota má více míst:

 Horná Lehota (okres Brezno) – obec v okrese Brezno na Slovensku
 Horná Lehota (okres Dolný Kubín) – obec v okrese Dolný Kubín na Slovensku